Desa Kepuh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kepuh (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,72, long 110,86), 
 Desa Kepuh (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,74, long 108,42), 
 Desa Kepuh (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,96, long 108,20), 
 Desa Kepuh (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,75, long 109,88), 
 Desa Kepuh (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,61, long 112,09), 
 Desa Kepuh (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,69, long 112,11), 
 Desa Kepuh (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,00, long 109,92), 
 Desa Kepuh (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,75, long 112,85), 

Robotskapade Indonesienförgreningar